„Да гори в любов“ е седмият студиен албум на певицата Преслава. Издаден е от музикална компания „Пайнер“ на 9 септември 2019 г. Включва 11 песни, сред които хитовете „Пиян“, „Не се изтриваш“ и „Да гори в любов“.

Песни

Видеоклипове

ТВ Версии

Музикални изяви

Участия в концерти 
 16 години телевизия „Планета“ – изп. „Тук жена му пази“ и „Не се изтриваш“
 17 години телевизия „Планета“ – изп. „Да гори в любов“, „Не се изтриваш“ и „Моето слабо място“

Източници 

Албуми на Преслава
Музикални албуми от 2019 година
Попфолк албуми